Азбуко́вник — рукописный сборник (словарь, род энциклопедии) статей нравоучительного, учебного и энциклопедического содержания на Руси.

История 
Многие произведения литературы, а она была рукописной, обращавшиеся в среде древнерусских читателей, нередко представляли собой неудобочитаемые тексты, требовавшие исправлений или пояснений отдельных слов и словосочетаний.

Так для новгородского архиепископа Климента был написан помещенный в списке Кормчей книги 1282 года, так называемый первый Новгородский Азбуковник, который является древнейшим из этих словарей; опубликован И. П. Сахаровым под названием «Новгородский словарь XIII века».

Списки непонятных иностранных слов с их кратким объяснением (обычно глосс к текстам). Азбуковники составлялись в XVII веке. Примерный синоним — глоссарий. Образцом служили западноевропейские тезаурусы.

Статьи располагались в алфавитном (азбучном) порядке (обычно учитывались лишь первые буквы), отсюда и пошло название «Азбуковники». На полях приводились ссылки на источник толкований. В особый жанр оформились в конце XVI века под влиянием трудов Максима Грека. Сохранилось большое число списков азбуковников различного типа.

Издания 
 Азбуковник Сергия Шелонина. XVII в.

См. также 
 Изборник
 Физиолог

Примечания

Литература 
 Ширский К. Очерк древних славяно-русских словарей // Филологические записки. Воронеж, 1869.
 Баталин Н. И. Древнерусские азбуковники // Филологические записки. Воронеж, 1873, вып. 3–5.
 Карпов А. Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.
 Пруссак А. В. Описание азбуковников, хранящихся в рукописном отделении Публичной библиотеки. П., 1915.
 Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII в. , 1968.
 
 
 
 
  (в пер.)
 Дьячок М. Т. Специфика словарных определений в древнерусских азбуковниках // Синтаксическая и лексическая семантика. – Новосибирск, 1986. С. 228-233.
 Дьячок М. Т. Варианты названий животных в древнерусских азбуковниках // Вариантные отношения в лексике. – Новосибирск, 1986. С. 35-40.
 Дьячок М. Т., Шаповал В. В. Западнославянская лексика в древнерусских азбуковниках // Двуязычие и взаимовлияние языков. - Чебоксары, 1990. С. 59-64.
 Усачёв А. С. Степенная книга и памятники русской средневековой лексикографии // Лествица: Материалы научной конференции по проблемам источниковедения и историографии памяти профессора В. П. Макарихина. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (22 мая 2003 г.). Н. Новгород, 2005. С. 248-258.
 Симони П. К. Памятники старинной русской лексикографии по рукописям XV–XVII столетий // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук 13.1,1908. С. 175–212.
 Сорокалетов Ф. П. История русской лексикографии. СПб., 1998. С. 23–49. 
 Символика в азбуковниках // Труды отдела древнерусской литературы, 1985. Т. 38. С. 215-230.
 
 Janow J. Leksykografia wschodnio-słowiańska do konca XVII w. Cz. 1. Uwagi о «Azbukiwnikach» i «Rozmowkach» bizantynsko-rosyjskich // Spraw. czyn. i pos. PAU, 1951, t. 52, № 2, s. 129–135.

Словари
Энциклопедии на русском языке
Литература Древней Руси